Castellón – prowincja w Hiszpanii
 Castellón de la Plana – miasto w Hiszpanii